

События 
 Около 985 — против Харальда Синезубого поднял мятеж его сын Свен. Харальд смертельно ранен и бежал в Йомсборг.
 Около 985—1014 — король Дании Свен I Вилобородый (ок. 960 — 1014), сын Харальда Синезубого.
 Около 985 — начало колонизации Гренландии. Эрик Рыжий (первооткрыватель Гренландии) вернулся в Исландию и, взяв с собой большое количество людей, вернулся в Гренландию.
 985—1001 — законоговоритель Исландии Торгейр.
 5 мая — войска аль-Мансура вышли из города Кордова в направлении на северо-восток Испании.
 6 июля — Аль-Мансур захватил город Барселона и разорил его. Граф Боррель II просил помощи у Лотаря, короля франков но король не прислал её.
 Незаконнорождённый сын Ордоньо III Бермудо II занял трон королевства Леон.
 Мешко I заключил с Оттоном III союз против лютичей и чехов.
 985—996 — папа Иоанн XV.
 Смещение проедра Василия и его изгнание (Византия). Назначение паракимоменом стратига Игнатия. Избрание патриархом Николая II Хрисоверга..
 985—986 Сельджук собрал всех людей своего племени Кынык, и с сотней всадников, переселился под предлогом поиска новых пастбищ из Турана, страны огузов, в Иран.
 985, апрель — 987, апрель — годы Канна (Япония).
 985—986 — император Японии Кадзан (968—1008). Сын Мураками.

Русь 
 Булгарский поход князя Владимира Святославича против Волжской Булгарии и Хазарии. Первый договор между Русью и Волжской Булгарией. Хазарию вскоре завоевал эмир Ургенча Мамун ибн Мухаммед.
 По данным археологических раскопок, в 985 году основан город Брянск.

См. также

Примечания